Guanghua Si (Guanghua-Tempel; 广化寺) steht für:

 Guanghua Si (Peking) in Peking, China
 Guanghua Si (Putian) in Putian, Provinz Fujian, China
 Guanghua Si (Luoyang) in Luoyang, Provinz Henan, China